Сен-Бертеве́н-ла-Таньє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на захід від Парижа, 140 км на північ від Нанта, 39 км на північ від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 164 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 376,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Бертевен-ла-Таньєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн